Matumona Lundala, conhecido por "Goliath" (Esperança, 1 de agosto de 1972) é um ex-futebolista angolano que jogava como goleiro.

Em sua carreira, defendeu apenas o Primeiro de Agosto (1998 a 2003) e o Sagrada Esperança (2004-2007), onde pendurou as chuteiras.

Pela Seleção Angolana, atuou 11 vezes entre 2001 e 2002. Chegou a ser convocado para a Copa das Nações Africanas de 2006, como terceiro goleiro, porém o técnico Luís Oliveira Gonçalves não o levou para a Copa da Alemanha, optando em levar Mário Hipólito, do Interclube, para seu lugar.

Links
 

Naturais de Angola colonial
Naturais da Lunda Norte
Guarda-redes de futebol de Angola